Henryovka má více významů:

 Henryovka – fiktivní zbraň používaná literárními hrdiny Old Shatterhandem a Kara ben Nemsí, vytvořená (rovněž fiktivním) puškařem Henrym ze St. Louis.
 Henryho opakovačka – skutečná zbraň z druhé poloviny 19. století, vyvinutá puškařem Benjaminem Henrym